Iyasu ist der amharische Name für Josua oder Jesus und bezeichnet die äthiopischen Kaiser:

* Iyasu I. († 1706)
 Iyasu II. (1723–1755)
 Iyasu III. († 1788)
 Iyasu IV. (regierte 1830–1832) 
 Iyasu V. (1897–1935)